Orgelbau Simon, heute Orgelbau Lothar Simon & Sohn, ist eine Orgelbaufirma in Muddenhagen, einem Ortsteil der Stadt Borgentreich im ostwestfälischen Kreis Höxter.

Geschichte 
Lothar Simon (* 1932), der das Orgelbauerhandwerk u. a. in den Firmen Späth, Euler und Feith erlernte, gründete nach der Meisterprüfung den Betrieb 1969 in Muddenhagen. Sein Sohn Bernd Simon (* 1962) arbeitet seit 1979 im elterlichen Unternehmen. Seit 1993 nennt sich die Firma Orgelbau Lothar Simon & Sohn. Ende 2004 schied Lothar Simon mit 72 Jahren aus Altersgründen aus der Firma aus.

Die Orgelbaufirma liefert vor allem nach Ostwestfalen, Südwestfalen, Nordhessen und in den Raum Trier und Koblenz, exportierte aber auch schon Arbeiten nach Norwegen, Polen und Luxemburg. Bis 1991 entstanden über 100 Orgelneubauten, bis 2013 über 160 Arbeiten.

Werkliste (Auswahl)

Literatur

Weblinks 

 Website Orgelbau Simon
 Organ index: Orgelbau Lothar Simon & Sohn

Einzelnachweise 

Organisation (Borgentreich)
Simon
Kultur (Borgentreich)
Produzierendes Unternehmen (Kreis Höxter)
Orgellandschaft Westfalen
Gegründet 1969